Washington Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Washington Street Historic District (Arkansas), ID-Nr. 09001256
 Washington Street Historic District (Connecticut), ID-Nr. 85001018
 Washington Street Historic District (Maryland), ID-Nr. 73000884
 Washington Street Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 85002380
 Washington Street Historic District (Mississippi), ID-Nr. 80002243
 Washington Street Historic District (Washington), ID-Nr. 86001514
 Washington Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 86001180

Siehe auch:
 East Washington Street Historic District
 North Washington Street Historic District
 South Washington Street Historic District